Dit is een lijst van vliegvelden in Letland.

De Letse luchthaven-infrastructuur omvat een tiental door de Letse Civilās aviācijas aģentūra (Civiele Luchtvaartautoriteit, CAA) gecertificeerde vliegvelden (in Ādaži, Cēsis, Daugavpils, Ikšķile, Jūrmala, Liepāja, Limbaži, Riga, Spilve en Ventspils) en vier helikopterhavens (AMO Plant, Baltijas helikopters, Centra Jaunzemji, M Sola). 

De internationale luchthaven van Riga is momenteel de enige reguliere internationale luchthaven in Letland, met ongeveer 5 miljoen passagiers per jaar. Het is de grootste luchthaven in de Baltische staten en heeft directe vluchten naar meer dan 80 bestemmingen in 30 landen. Het is tevens de thuishaven van AirBaltic.

In de afgelopen jaren vloog AirBaltic ook op de internationale luchthaven van Liepāja, evenals de internationale luchthaven van Ventspils, maar deze verbindingen werden al snel gestaakt. De internationale luchthaven van Daugavpils is al jaren "onder reconstructie".

Andere Letse luchtvaartterreinen zijn meestal voormalige vliegvelden voor de agrarische luchtvaart, vliegbases van de Luchtmacht van de Sovjet-Unie, voormalige paramilitaire DOSAAF-vliegvelden, of particuliere vliegvelden voor kleinmotorige vliegtuigen. Deze zijn niet officieel geregistreerd en gecertificeerd voor commerciële vluchten, maar worden vaak gebruikt voor de vliegsport (Vliegveld Cīravas), vliegshows (Vliegveld Degumnieki), parachutespringen en parapenten (vliegveld Grivas). Een deel van de voormalige vliegvelden is verlaten, verwaarloosd of ontmanteld; een deel wordt gebruikt voor niet-luchtvaartactiviteiten (productiegebouwen, autoraces).

Momenteel zijn er plannen voor verdere ontwikkeling van een aantal regionale luchthavens, waaronder Jūrmala, Liepāja, Ventspils en Daugavpils.

Lijst

Letland
 
Vliegvelden